O nome Linda foi usado para dar nome a sete ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste:

 Tempestade tropical Linda (1985) - tempestade tropical e oeste do Havaí, que passou ao sul do arquipélago como depressão tropical. Sem danos.
 Furacão Linda (1991) - furacão de categoria 3 a algumas centenas de quilômetros a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Furacão Linda (1997) - mais intenso ciclone tropical conhecido no Pacífico Nordeste. Causou mais de 2 milhões de dólares em prejuízos.
 Furacão Linda (2003) - furacão de categoria 1 a algumas centenas de quilômetros a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Furacão Linda (2009) - furacão de categoria 1 a várias centenas de quiômetros a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Furacão Linda (2015) - furacão de categoria 3 na costa oeste do México que deixou 22 mortos.
 Furacão Linda (2021) - furacão de categoria 4 a centenas de quiômetros da costa oeste do México. Sem danos.

Além disso, o nome Linda foi usado para dar nome a dois ciclones no hemisfério sul, perto da Austrália:
 Ciclone Linda (1976) - com intensidade equivalente a uma tempestade tropical que atingiu a região de Darwin, Austrália, sem danos relatados.
 Ciclone Linda (2004) - com intensidade equivalente a uma tempestade tropical a várias centenas de quilômetros a noroeste da Austrália.

E foi usado para dar nome a um ciclone tropical no Pacífico Noroeste:
 Tempestade tropical Linda (1997) - tempestade tropical que afetou a Indochina e dissipou-se sobre o oceano Índico Norte, causando mais de 1.300 fatalidades.

Desambiguação